Stânca este o formă de relief constând dintr-un bloc mare de piatră.

Stânca se mai poate referi la:

 Stânca (George Enescu), Botoșani
 Stânca (Ștefănești), Botoșani
 Stânca (Comarna), Iași
 Stânca (Victoria), Iași
 Stânca, Neamț
 Stânca, Suceava
 Stânca, Tulcea
 Lacul Stânca - Costești

Nume compuse 
 Stânca Grunzii
 Stânca lui Ioan
 Stânca Ripiceni
 Stânca Șerbești
 Stânca Ștefănești
 Stânca Tohani
 Stânca Vrăjitoarelor
 Stânca Dracului

Altele 
 Râul Stânca
 Râul Stâncilor
 Stâncile Tătarului, Munții Călimani
 Coada Stâncii, Iași
 Cupola Stâncii

Vezi și 
Stan (dezambiguizare)
Stâna (dezambiguizare)
Stanca (dezambiguizare)

Stâncești (dezambiguizare)
Stâncă (nume de familie) — caută după „Stâncă”

Stâncuța, sat în județul Suceava
Stânceni, sat în județul Mureș
Stâncășeni, sat în județul Vaslui

Toponime românești